Matteo Mecacci (1975) – politico italiano
Luciano Mecacci (1946) – psicologo italiano
Pier Antonio Mecacci (1940) – truccatore italiano